Název Symfonie č. 3 má více hudebních děl:

 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3, op. 55 „Eroica“
 Leonard Bernstein: Symfonie č. 3 „Kaddish“
 Johannes Brahms: Symfonie č. 3, op. 90
 Havergal Brian: Symfonie č. 3
 Anton Bruckner: Symfonie č. 3, 1. Fassung
 Anton Bruckner: Symfonie č. 3, 2. Fassung
 Aaron Copland: Symfonie č. 3
 Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 3, op. 29 „Polská“
 Antonín Dvořák: Symfonie č. 3, op. 10
 Zdeněk Fibich: Symfonie č. 3 e moll, op. 53
 Philip Glass: Symfonie č. 3
 Henryk Górecki: Symfonie č. 3 „Symfonia pieśni żałosnych“
 Joseph Haydn: Symfonie č. 3, Hob I:3
 Charles Ives: Symfonie č. 3
 Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 3
 Witold Lutosławski: Symfonie č. 3
 Gustav Mahler: Symfonie č. 3
 Bohuslav Martinů: Symfonie č. 3
 Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 3, op. 56 „Skotská“
 Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 3, KV 18
 Carl Nielsen: Symfonie č. 3, op. 27
 Krzysztof Penderecki: Symfonie č. 3
 Sergej Prokofjev: Symfonie č. 3, op. 44
 Sergej Rachmaninov: Symfonie č. 3, op. 44
 Einojuhani Rautavaara: Symfonie č. 3, op. 20
 George Rochberg: Symfonie č. 3
 Camille Saint-Saëns: Symfonie č. 3, op. 78
 Franz Schubert: Symfonie č. 3, D 200
 Robert Schumann: Symfonie č. 3, op. 97 „Rýnská“
 Jean Sibelius: Symfonie č. 3, op. 52
 Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 3, op. 20
 Ralph Vaughan Williams: Symfonie č. 3 „Pastorální“

03